Il doppio del torneo di tennis Oberstaufen Cup 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sláva Doseděl e Radomír Vašek che hanno battuto in finale Christian Geyer e Mathias Huning 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Ola Jonsson /  Nicklas Utgren (primo turno)
 Vladimir Gabričidze /  Andrej Merinov (primo turno)

 Steve Campbell /  John Yancey (quarti di finale)
 Oliver Fernández /  Marcos Górriz (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 1993